São Paio peut désigner :
au Portugal :
São Paio, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
São Paio, paroisse civile de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
São Paio, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
São Paio, paroisse civile de la municipalité de Melgaço, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
São Paio, paroisse civile de la municipalité de Murtosa, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.